Heckman, Heckmann puede referirse a:
 Don Heckman
 James Heckman

Heckmann 
 Liselotte Schramm-Heckmann (1904, Duisburg – 1995, Erkrath)
 Otto (Hermann Leopold) Heckmann (1901, Opladen – 1983, Regensburg)
 Wilhelm Heckmann

 1650 Heckmann